Çelebi (scritto anche Čelebi in bosniaco) è un tradizionale titolo onorifico turco. Può inoltre riferirsi a:

Persone 
 Asaf Halet Çelebi (1907-1958), poeta turco del XX secolo
 Evliya Çelebi (1611-1682), esploratore ottomano del XVII secolo
 Gazi Chelebi (morto nel 1320), comandante navale turco
 Hasan Çelebi (nato nel 1937), calligrafico turco specializzato in calligrafia araba
 Hezârfen Ahmed Çelebi, aviatore ottomano del XVII secolo
 Hoca Çelebi, Grand Muftī ottomano del XV secolo
 Katip Çelebi (1609-1657), studioso e letterato ottomano del XVII secolo
 Lagâri Hasan Çelebi (morto nel XVII secolo), aviatore ottomano del XVII secolo, fratello di Hezârfen Ahmed
 Figli del sultano ottomano Murad I 
 Yakub Çelebi (13??-1389), anche scritto Yakoub, Yacoub, Jacob, era uno dei quattro figli di Murad I e fratello di Bayezid I
 Figli del sultano ottomano Bayezid I
 Solimano Çelebi (1377-1411), principe ottomano e poi sultano
 İsa Çelebi (morto nel 1406) principe durante l'interregno ottomano
 Musa Çelebi (morto nel 1413), principe ottomano e poi sultano
 Mehmed I Çelebi (1382-1421), principe ottomano e poi sultano
 Mustafa Çelebi (morto nel 1422) principe ottomano usurpatore
 Süleyman Çelebi (1351-1422), detto Suleyman di Bursa, poeta turco della tradizione orale
 Mehmet F. Celebi, ex presidente della Turkish American Cultural Association
 Noman Çelebicihan (1885-1918), leader dei Tatari di Crimea, primo presidente dell'indipendente Repubblica Popolare di Crimea

Geografia 
 Çelebi (Kırıkkale) è una cittadina della Turchia

Antropologia 
 Çelebi (tribù), tribù curda

Videogiochi 
 Celebi, personaggio dei Pokémon